Мишпоха ( /  — Семья) — международный еврейский историко-публицистический и литературно-художественный журнал на русском языке, издаваемый в Витебске. Главный редактор — Аркадий Шульман.

Выходит с 1995 года. Лауреат премии им. Чарльза Хоффмана «За лучшее освещение еврейского культурного наследия» (2004 год).

Журнал публикует прозу, стихи, публицистику, рассказывающую об истории евреев Белоруссии, традициях, деятелях еврейской культуры и просвещения.

Значительная часть журнала посвящена еврейской семье: история еврейских фамилий и конкретных семей, семейные истории и воспоминания как евреев, живущих в Белоруссии, так и выходцев из Белоруссии, их детей и внуков из разных стран мира.

Журнал регулярно публикует материалы об еврейских местах Белоруссии: городах и местечках. Много журнального места отводится теме Холокоста.

Журнал формата А-4, объём 168 страниц, плюс цветные вкладыши, на которых публикуются работы художников и фотохудожников.

Примечания

Ссылки 
 Сайт журнала
 Михаил Гольд. Еврейские журналы на постсоветском пространстве: краткий обзор и классификация
 Журнал «Мишпоха» собирает воспоминания об еврейских местечках Поозерья
 Еврейский журнал «Мишпоха» интересуется нашим регионом
 международный еврейский журнал МИШПОХА
 Встреча в общине
 Еврейский журнал для молодых
 «Осталась только память»

Журналы Белоруссии
Печатные издания, возникшие в 1995 году
Литературные журналы
Публицистические журналы